Liu Yang – astronauta cinese
 Liu Yang – atleta paralimpico cinese
 Liu Yang – calciatore cinese
 Liu Yang – ginnasta cinese